Tumaslı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Tumaslı – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian